Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 201-es, továbbá 201E, 201V jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 201E busz (Budapest)
 201V busz (Budapest, 2014)villamospótló, megszűnt